Jacques Dupuy (1591-1656), bibliothécaire français ;
 Jacques Dupuy (1920-), diplomate français.